Silbergraben ist ein Bach- und Talname:

 Silbergraben (Breiteneicher Bach), linke Bachmulde zum Breiteneicher Bach (zum Mödringbach, zur Taffa) in Breiteneich, Stadtgemeinde Horn, Niederösterreich
 Silbergraben (Burgkunstadter Mühlbach), rechter Zufluss des Burgkunstadter Mühlbachs bei Weidnitz, Stadt Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Silbergraben (Drau), Talname des Gailbergbachs, rechter Zufluss der Drau in Waidach, Markt Oberdrauburg, Kärnten; mit Naturdenkmaö Silberfall
 Silbergraben (Frenzbach), rechtes Bachtal vom Silberriegel zum Frenzbach (zur Enns) im Gebiet von Markt Weyer, Oberösterreich
 Silbergraben (Gößbach), linkes Bachtal vom Abtreibsattel zum Gößbach (zum Vordernbergern Bach, zur Mur) im Stadtgebiet von Trofaiach, Steiermark
 Silbergraben, anderer Name des Sauerbach (Ibra), linker Zufluss der Ibra (zur Aula) nach Gershausen, Gemeinde Kirchheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Silbergraben (Magdwiesenbach), rechtes Bachtal vom Hohen Gemeindekogel zum Magdwiesenbach (zur Liesing, zur Mur) im Gebiet von Markt Mautern in Steiermark, Steiermark
 Silbergraben (Ohra), rechter Oberlauf der Ohra bis in die Ohra-Talsperre bei Luisenthal, Landkreis Gotha, Thüringen
 Silbergraben (Reuthigraben), linker Zufluss des Reuthigrabens (zur Haidenaab) gegenüber Schweißenreuth, Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Silbergraben (Schönbrunner Bach), rechter Oberlauf des Schönbrunner Bachs (zur Kleinen Roth, zur Roth bei Eckersmühlen) nahe bei Schönbrunn, Markt Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Silbergraben (Vordernbergern Bach), rechtes Bachtal vom Vordernberger Zinken zum Vordernbergern Bach (zur Mur) vor St. Laurenti, Markt Vordernberg, Steiermark

Siehe auch:
 Silberbach
 Silberklinge